Název Koutecký potok má více vodních toků:

 Koutecký potok (přítok Nadějovského potoka) – levostranný přítok Nadějovského potoka v okresech Jihlava a Žďár nad Sázavou
 Koutecký potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod
 Koutecký potok (přítok Veličky) – levostranný přítok Veličky v okrese Přerov
 Koutecký potok (přítok Vlašimské Blanice) – pravostranný přítok Vlašimské Blanice v okrese Tábor